Исарлов — грузинская фамилия (русифицированная версия фамилии Исарлишвили).

 Исарловы — грузинский католический дворянский род.
 Его представители:
 Исарлов, Лука Степанович (1814—1893) — надворный советник, цензор, литератор.
 Исарлов, Иосиф Лукич (род. 1962) — генерал-майор.
 Исарлов, Илларион Петрович (род. 1848) — полковник.